Чемпионат России по фигурному катанию на коньках — ежегодное соревнование по фигурному катанию среди российских фигуристов, организуемое Федерацией фигурного катания на коньках России.

На чемпионате России по фигурному катанию спортсмены соревнуются в мужском и женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду.
По результатам чемпионата России формируется сборная команда страны для участия в чемпионате Европы.

Год проведения / сезон проведения / цифры в названии чемпионата 

Фигурное катание - зимний вид спорта, и по общепринятой традиции часто указывается не календарный год, а сезон. Сезон в фигурном катании начинается 1 июля и завершается 30 июня. При этом календарные годы сезона указываются через дробную черту, например 1992/1993, причем первое из чисел иногда не указывается. Чемпионаты России проводятся в первых числах января или в конце декабря. С сезона 1992/93 по сезон 1997/98 годов проводился в конце декабря, кроме сезона 1994/95, когда чемпионат был проведен в январе (поэтому в календарном 1995 и 1998 году чемпионатов фактически не было). В случае, если чемпионат проводится в конце года, то цифры в названии чемпионата соответствуют номеру не текущего, а наступающего календарного года. Так, Чемпионат России по фигурному катанию на коньках 2023 прошёл в декабре 2022 года и соответствует сезону 2022/2023.

История 
Фигурное катание в России было известно ещё со времен Петра I, который привёз из Голландии первые коньки. Как отдельный вид спорта российское фигурное катание зародилось в 1865 году, когда в Санкт-Петербурге был открыт общественный каток в Юсуповском саду на Садовой улице. Этот каток был самым благоустроенным в России и с первых же дней стал центром подготовки фигуристов. На нём 5 марта 1878 года состоялось первое состязание российских фигуристов.

В 1881 году в состав «Общества любителей бега на коньках», организованного при катке Юсупова сада, входило около 30 человек. Одним из активных деятелей Общества был Алексей Павлович Лебедев. Современники его прозвали «дедушкой русского фигурного катания». Он стал первым победителем неофициального чемпионата мира, который проходил в Санкт-Петербурге в 1890 году. С 1896 года он занялся преподавательской деятельностью и был первым тренером Николая Панина-Коломенкина.

В 1897 году в Санкт-Петербурге было проведено первое «Всероссийское первенство по искусству катанья на коньках», которое и считается первым чемпионатом России. Соревнования проходили среди мужчин. Победителем турнира стал Александр Паншин. Он же впоследствии выигрывал этот турнир ещё три раза подряд, став таким образом четырёхкратным чемпионом России.

В 1911 году состоялись первые в России соревнования по фигурному катанию среди женщин. Победила Ксения Цезар, ученица Н. А. Панина-Коломенкина. Следующие четыре года ей так же не было равных.

В эти годы в российском фигурном катании преимущественно лидировала петербуржская школа (Панин-Коломенкин, Фёдор Датлин, Карл Олло и др.), однако в 1913 и 1914 годах неожиданного успеха добился москвич Иван Малинин. Перед первой мировой войной на катке «Девичье Поле» в Москве была основана бесплатная школа фигурного катания.

Однако, с началом войны, а также революций спортивная жизнь в России заглохла. Возрождение фигурного катания началось в 1920-х годах усилиями Н. А. Панина-Коломенкина и его учеников. С 1924 года стали проводиться чемпионаты Советского Союза.

С 1992 года, после распада СССР, стали проводиться чемпионаты России.

Квалификация 
До чемпионата России по фигурному катанию на коньках, согласно регламенту, допускается до 18 спортсменов в одиночных разрядах, не более 12-ти спортивных пар и 15-ти танцевальных дуэтов. Всего до 90 спортсменов.

Отбор участников проходит через этапы Кубка России. Осенью и в начале зимы проходят пять этапов Кубка России. К участию в III, IV и V этапах допускаются спортсмены занявшие на I и II этапах места с 1 по 8. На чемпионат России допускаются спортсмены занявшие 1—3 места на III, IV и V этапах. Кроме того, по представлению всероссийского тренерского совета, по результатам участия в этапах и финале Гран-при среди взрослых и юниоров, спортсмены могут быть допущены к чемпионату без отбора через этапы Кубка.

Окончательный состав участников утверждается Исполкомом Федерации фигурного катания на коньках России по представлению всероссийского тренерского совета.

Призёры

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Индивидуальные рекордсмены

Фигуристы с наибольшим количеством участий в чемпионатах России

Рекордсмены по числу побед в чемпионатах России

См. также 
 Первенство России по фигурному катанию среди юниоров

Примечания

Ссылки 

 Чемпионат России по фигурному катанию на коньках 2008 год.
 Чемпионат России по фигурному катанию на коньках 2007 год.
 Чемпионат России по фигурному катанию на коньках 2006 год.
 Результаты чемпионатов России на сайте fsonline.ru с 1997 года

Соревнования по фигурному катанию в России
Соревнования по фигурному катанию в Российской империи